Alloza – gmina w Hiszpanii, w prowincji Teruel
 alloza – organiczny związek chemiczny